Гран-при Португалии 1990 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на трассе Эшторил в Португалии. Соревнования состоялись 23 сентября 1990 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Найджел Мэнселл - 1:13,557
 Лучший круг: Риккардо Патрезе - 1:18,306
 Круги лидирования: Айртон Сенна 46 кругов (1-28, 32-49); Герхард Бергер 3 круга (29-31); Найджел Мэнселл 11 кругов (50-61)
 Гонка была остановлена преждевременно, после столкновения Агури Сузуки и Алекса Каффи на последних кругах.
 Для Найджела Мэнселла победа стала единственной в сезоне и последней за Ferrari.
 Сатору Накадзима пропустил гонку из-за болезни.

Ссылки 
 
 
 
 Отчёт о гонке на f1news.ru

Гран-при Португалии